

Église Saint-Alexandre-Nevsky à Potsdam

Église orthodoxe des saints Alexandre Nevsky et Séraphin de Sarov à Liège

Église Saint-Alexandre-Nevski à Wuhan

Église Saint-Alexandre-Nevsky à Riga
 Église Saint-Alexandre Nevsky à Tartu

Église Saint-Alexandre-Nevski à Novotcherkassk
 Église Saint-Alexandre-Nevski à Peterhof
 Église Saint-Alexandre-Nevski à Vologda

Église Saint-Alexandre-Nevski à Belgrade

Église Saint-Alexandre-Nevski à Bizerte